A 14ª edição da Vuelta decorreu entre 24 de abril a 10 de Maio de 1959, A corrida foi composta por recorrido de 17 de etapas, num total de mais de 3048 km, com uma média de 36,012 km/h. A corrida começou em Madrid e terminou em Bilbau.

Etapas

Classificações 

1959
1959 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1959